Pieczyska ist Name folgender polnischer Orte:
Pieczyska (Brzeziny), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Brzeziny
Pieczyska (Doruchów) (Pieczysko), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Doruchów
Pieczyska (Dąbrowa Biskupia), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Dąbrowa Biskupia
Pieczyska (Koronowo), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Koronowo
Pieczyska (Janów Podlaski), Siedlung in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Janów Podlaski
Pieczyska (Wieruszów), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Wieruszów
Pieczyska (Złoczew), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Złoczew
Pieczyska (Chynów), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Chynów
Pieczyska (Krasnosielc), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Krasnosielc
Pieczyska (Świerczów), Dorf in der Woiwodschaft Opole, Gmina Świerczów
anderer Name für Pieciska, Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Kartuzy
Pieczyska (Osiek) (Pieschiska), Siedlung in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Osiek
Pieczyska (Człopa) (Bevilsthal), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Człopa
Pieczyska (Polanów) (Vorhütte), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Polanów